I personaggi della storia romana con questo nome furono:
Tito Otacilio Crasso, console nel 261 a.C.:
Tito Otacilio Crasso, pretore nel 217 a.C.;